FC Hermannia Frankfurt steht für:

 Fecht-Club Hermannia Frankfurt, von 1873 bis 1971, Frankfurt am Main, Hessen
 Fußballclub Hermannia Frankfurt, Frankfurt am Main, Hessen